Carson är ett engelskt efternamn och kan syfta på:

 André Carson, amerikansk politiker
 Anne Carson
 Ben Carson
 Brett Carson
 Edward Carson, baron Carson, brittisk politiker
 Fiddlin' John Carson
 Gladys Carson
 Hamish Carson
 Jack Carson, kanadensisk skådespelare
 Jimmy Carson, amerikansk ishockeyspelare
 Johnny Carson, amerikansk skådespelare och pratshowvärd
 Julia Carson, amerikansk politiker
 Kevin Carson
 Kit Carson, amerikansk upptäckare och militär
 Lisa Nicole Carson, amerikansk skådespelerska
 Rachel Carson, amerikansk biolog och författare
 Scott Carson, engelsk fotbollsmålvakt
 Terrence C. Carson
 Towa Carson, svensk sångerska

Engelska efternamn